Granzotto est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Claudio Granzotto (1900-1947), religieux italien
Gianni Granzotto (1914-1985), journaliste et écrivain italien

Homonymie de patronyme
Patronyme italien